Applewhaite est un patronyme pouvant désigner:

Ackeel Applewhaite (né le 1999), joueur barbadien de football
Andre Applewhaite (né le 2002), joueur barbadien football
Edward Applewhaite (1898-1964), homme politique canadien de Colombie-Britannique

Homonymie de patronyme